Riachinho (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Riachinho (Tocantins), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins